Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 28 april in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2013 trok 42.212 toeschouwers. Het toeschouwersaantal is inclusief de toeschouwers van de Fed Cup-wedstrijd Duitsland tegen Servie, die parallel met het kwalificatietoernooi werd gespeeld.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top-25 deel.

Titelverdedigster Maria Sjarapova uit Rusland, als eerste geplaatst, slaagde erin haar titel te prolon­geren. Zij versloeg in de halve finale het derde reekhoofd, de Duitse Angelique Kerber, en in de finale de als tweede geplaatste Chinese Li Na in drie sets. Sjarapova wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar 29e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 125.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4S.

De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet voorbij de eerste ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer sneuvelde eveneens in haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de Tsjechische titelhoudsters Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Záhlavová-Strýcová speelde samen met de Duitse Julia Görges – zij werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci was het eerste reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldden zij zich evenwel af.

Het met een wildcard toegelaten Duitse duo Mona Barthel en Sabine Lisicki won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza in twee sets. Het was Barthels eerste WTA-dubbelspeltitel. Lisicki had al een dubbelspeltitel met een andere partner, twee jaar eerder in Stuttgart.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2013
Stuttgart